Vikariatsmünzen – talleri coniati tra il XVI ed il XVIII secolo
 Vikariatsmünzen – talleri coniati dai principi elettori del Palatinato e della Baviera
 Vikariatsmünzen – talleri coniati dai principi elettori della Sassonia